1352 км, 1352-й киломе́тр — топоним в Роcсии.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1352 км — блок-пост, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 510172
 1352 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811214
 1352 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 651027